A kilencnyilas a dartsban a tökéletes leg, amikor a játékos a lehető legkevesebb, kilenc darab nyíllal teljesíti az 501 pontot. A teljesítéséhez a játékosnak pontosan kell érnie a célértéket. Ehhez 8 nyíllal a tripla szektort, az utolsó nyíllal a dupla szektort kell eltalálnia. A legjobb játékosok is csak nagyon ritkán tudják teljesíteni. Az egyéni sportokban az egyik legmagasabb teljesítménynek tekinthető. Ehhez hasonló a snookerben a 147-es maximum break, vagy a bowlingban a 300 pontos játék.

Teljesítési lehetőségek

Egy dartsjátékban (ismertebben: leg) a játékosnak 501 pontot kell elérnie, az utolsó dobásával bullt vagy duplát kell elérnie. Minden körben három nyíl áll rendelkezésre, egy nyíllal legfeljebb 60 pont szerezhető. Így egy körben 180 pont az elérhető maximum, azaz legalább kilenc dobás szükséges a leg megnyeréséhez.

Bár sok kombináció lehetséges, a leggyakoribb kilencnyilasban az első hat nyíl mindegyikével 60 pont (tripla 20) szükséges. Ezt követően 141 pont marad, amelyből általában az alábbi három változat fordul elő:

 tripla 20 (60), tripla 19 (57) és dupla 12 (24)
 tripla 20 (60), tripla 15 (45) és dupla 18 (36)
 tripla 17 (51), tripla 18 (54) és dupla 18 (36)

Körönként 167 pont is elérhető, amely összesen 501-et ad ki, ez a következő kombinációval lehetséges:
 tripla 20 (60), tripla 19 (57) és bull (50)
Ez a variáció kiküszöböli annak a valószínűségét, hogy a már eldobott nyíl részben takarhatja azt a mezőt, ahova további nyil(ak)at kéne dobni, mert mindegyik nyilat más területre kell dobni. Ugyanakkor a legnehezebb variáció az, amikor az utolsó körben háromszor kell a bullba dobni. Ez a legkisebb terület a táblán és ez fizikailag is szinte kivitelezhetetlen. Az eddig megdobott 72 db kilencnyilas közül mindössze 3 db olyan volt, amelyet bull-lal fejeztek be (de a többi 8 dobás egyike sem volt bull).

Összesen 3944 lehetséges kombinációja van az 501 pont elérésének 9 nyíllal. Ebből 2296 végződik bullal, 672 dupla 20-szal, 792 dupla 18-cal, 56 dupla 17-tel, 120 dupla 15-tel, és 8 dupla 12-vel. Ezidáig 9 féle variációban sikerült megdobni a kilencnyilast, messze a leggyakoribb verzió a sorrendben 7 db tripla 20, majd tripla 19 végül dupla 12. Az eddig megdobott 72 db közül 47 db volt ilyen, ha ehhez hozzávesszük azokat a kilencnyilasokat is, ahol az egyetlen tripla 19 a nyolcadik dobásnál korábban jött össze, akkor eddig mindössze 10 db olyan kilencnyilast sikerült teljesíteni, amely nem ezek közé tartozik, azaz nem dupla 12-vel végződött (3 db bull, 7 db dupla 18). Dupla 20-szal, 17-tel és 15-tel még senki sem teljesítette. Három alkalommal dupla beszállós legben teljesítették.

Statisztikák 
Frissítve: 2023. január 3.

Az ezredforduló előtt mindössze két alkalommal sikerült televíziós közvetítés során megdobni a kilencnyilast, ebben szerepet játszott a sportág népszerűségének, s így a televíziós közvetítések számának alacsony mértéke. 2004 óta azonban már minden évben volt rá példa, ráadásul 2007 óta ezidáig csak 2019-ben fordult elő, hogy az adott évben csupán egyetlen alkalommal sikerült. Négy olyan nap volt, amikor kétszer is sikerült különféle felállásban elérni (egy mérkőzésen az egyik játékos kétszer, egy mérkőzésen mindkét játékos, két mérkőzésen ugyanaz a játékos, két mérkőzésen két játékos), külön érdekesség, hogy James Wade mindegyik alkalommal érintett volt.

Televíziós kilencnyilasok listája

Televíziós kilencnyilasok játékosonként

Televíziós kilencnyilasok tornánként

Források 

Darts